Callistospora är ett släkte av svampar. Callistospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Callistospora